

Località
Lost River (Quebec) – località canadese 
Lost River (Idaho) – località statunitense
Lost River (Kentucky) – località statunitense
Lost River (Virginia Occidentale) – località statunitense

Fiumi
Lost River (California) – fiume statunitense

Altro
Lost River – film del 2014 diretto da Ryan Gosling